Geografia:
 Municipi de la comarca del Montsià. Vegeu: La Sénia.
 Riu que pren el nom de l'esmentat municipi, que serveix de frontera entre Catalunya i el País Valencià. Vegeu: riu de la Sénia.
 Indret de Benifallet anomenat Mas de la Sénia.
 Indret de Vilalba dels Arcs anomenat Sénia del Perxe.
 Vall de la Sénia a Horta de Sant Joan.
 Enginyeria agrònoma:
 Màquina d'elevar aigua, generalment per a regar. Vegeu Sínia.
 Tros de terra per a conrear-hi hortalisses regat artificialment. Vegeu Sénia (hort).